Port Stanley heißen oder hießen die Städte:

 Stanley (Falklandinseln)
 Port Stanley, Ontario, Kanada